O nome Toraji foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste. Toraji é um nome dado pela Coreia do Norte, que é usado para designar uma espécie de flor em sino (Platycodi radix).

 Tufão Toraji (2001) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 3 que atingiu Taiwan e China, causando pelo menos 72 fatalidades e $128 milhões de dólares em prejuízos.
 Tempestade tropical Toraji (2007) - tempestade tropical que atingiu o sul da China e norte do Vietnã.

Desambiguação